La liste des pays par production de charbon fournit le classement annuel et l'évolution de la production par les principaux pays producteurs.

Unités de mesure 
L'unité de mesure physique utilisée habituellement est la tonne, mais comme il existe des charbons de différentes qualités (du lignite à l'anthracite, en passant par le plus courant, la houille), plusieurs sources utilisent la tonne d'équivalent pétrole (tep, en anglais ) : une tep correspond à environ  d'anthracite, trois tonnes de lignite, ou  (). La tonne équivalent charbon (tec, en anglais ), assez peu utilisée, est égale à  ou .

La tep a surtout l'avantage de permettre les comparaisons avec les autres combustibles. C'est l'unité la plus couramment utilisée dans les bilans énergétiques, bien qu'elle soit de plus en plus concurrencée par le joule, unité adoptée par le Système international d'unités pour quantifier l'énergie, le travail et la quantité de chaleur. Le joule est l'énergie fournie par une puissance de 1 watt pendant une seconde ; donc : 1 Wh (wattheure) = 3600 joules.

Historique

2010-2016 

En 2016, la part de la Chine dans la production mondiale de charbon s'est élevée à 46,1 %, mais sa croissance, continue depuis 2000, a atteint un pic en 2013 ; depuis lors, la production de la Chine a connu un recul de 11,0 % en trois ans, alors que la production mondiale reculait de 8,7 %.

En , le gouvernement chinois a avoué, via des nouvelles données publiées par son Bureau national des statistiques, avoir massivement sous-évalué sa consommation de charbon entre 2000 et 2012 (consommation et production de charbon sont sensiblement égales en Chine, la consommation n’étant supérieure que de 3% à la production en 2012).

Ainsi pour l'année 2012, la consommation précédemment annoncée à  a été révisée à , soit une hausse de près de  et de . Les dernières statistiques mondiales de BP utilisées dans le tableau ci-dessous tiennent compte de ces révisions.

Le lignite représente l'essentiel de la production en Allemagne (qui en est le premier producteur mondial), en Turquie, en Grèce, en Tchéquie, en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie et en Serbie.

2000-2009

1990-1999

1981-1989

1830-1980

Notes et références

Liens externes 
 .
 .

Articles connexes 
 Production mondiale de houille

Production de charbon
Économie internationale